Авена́риус () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Авенариус, Александр (1942—2004) — словацкий историк.
 Авенариус, Александр Александрович (1797—1892) — русский врач, доктор Высочайшего двора, действительный статский советник, брат Я. А. Авенариуса.
 Авенариус, Василий Петрович (1839—1923) — русский писатель, брат М. П. Авенариуса.
 Авенариус, Георгий Александрович (1903—1958) — советский киновед.
 Авенариус, Михаил Петрович (1835—1895) — русский физик, брат В. П. Авенариуса.
 
 Авенариус, Пётр Александрович (1843—1909) — русский железнодорожный инженер и предприниматель.
 Авенариус, Рихард (1843—1896) — швейцарский философ, профессор философии.
 Авенариус, Фердинанд (1856—1923) — немецкий поэт, редактор и издатель.
 Авенариус, Яков Александрович (1788—1859) — русский врач, участник Отечественной войны 1812 года, брат А. А. Авенариуса.
 Авенариус, Эдуард (1809—1885) — немецкий книгоиздатель и книготорговец.